Keene ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Keene (Kalifornien)
 Keene (Kentucky)
 Keene (New Hampshire)
 Keene (New York)
 Keene (North Dakota)
 Keene (Ohio)
 Keene (Texas)
 Keene (Virginia)
 Keene (Wisconsin), im Portage County

in Kanada:
 Keene (Ontario)

Keene ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Keene (* 1967), US-amerikanischer Schriftsteller
 Carolyn Keene, Sammelpseudonym für Jugendbuchautoren
 Charles Keene (1823–1891), britischer Illustrator
 Constance Keene (1921–2005), US-amerikanische Pianistin und Musikpädagogin
 David Keene (* 1945), US-amerikanischer politischer Aktivist und Lobbyist
 Day Keene (1904–1969), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Derek Keene (1942–2021), britischer Historiker 
 Donald Keene (1922–2019), US-amerikanischer Japanologe
 Foxhall Keene (1867–1941), US-amerikanisch-britischer Polospieler, Rennpferdebesitzer und -züchter sowie Automobilrennfahrer 
 James Keene (* 1985), englischer Fußballspieler
 Mimi Keene (* 1998), britische Schauspielerin
 Nelson Keene, britischer Popsänger
 Phillip P. Keene (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Raymond Keene (* 1948), englischer Schachspieler und -autor
 Stephen Keene (um 1640–nach 1719), englischer Instrumentenbauer
 Steve Keene (* 1957), US-amerikanischer Maler

Keene steht für die folgenden Unternehmen:
 Keene Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Keene Township
 Keane (Begriffsklärung)
 Keen